Пермь-Котласская железная дорога — железная дорога в Российской империи, построена за счёт государственной казны в 1895—1898 годах. Линия проложена из Перми на Глазов, Вятку к пристаням на Северной Двине. С 1900 года в составе Пермской железной дороги. В настоящее время линии исторической дороги относятся к Северной ж. д., Горьковской ж. д. и Свердловской ж. д.

История 

 года указом императора Николая II утверждено положение Комитета Сибирской железной дороги о строительстве железной дороги из Перми через Вятку и порты Северной Двины в Котлас. Сооружение линии производилось через Управление по сооружению Сибирской железной дороги. Управление строительными работами расположилось в Вятке.

 года началось движение поездов.

В 1900 году объединена с Пермь-Тюменской железной дорогой (до 1898 года — Уральская горнозаводская железная дорога) в единую Пермскую железную дорогу с управлением в городе Пермь.

С 1937 года — переименована в железную дорогу имени Л. М. Кагановича, которая в 1944 году была разделена на Пермскую и Свердловскую железные дороги. С 1953 года часть бывшей Пермь-Котласской дороги в составе Свердловской железной дороги, большая часть (от станции Чепца до станции Сусоловка) в составе Горьковской железной дороги.

Станции

Пермь — Вятка 
 Пермь I
 Пермь-Заимки (Пермь II)
 Чайковская
 Верещагино
 Чепца
 Пибаньшур, узловая станция: ветка на Игру — Ижевск — Агрыз

 Балезино
 Глазов
 Яр
 Фаленки
 Зуевка
 Вятка-Петербургская

Вятка — Котлас 
 Вятка
 Медянка (488 версты от Перми)
 Юрья (513 верст)
 Великая (537 верст)
 Мураши (562 версты)
 Староверческая (593 версты)
 Опарино (624 версты)
 Альмеж (655 верст)
 Пинюг (677 верст)
 Лунданка (707 верст)
 Луза (730 верст)
 Сусоловка (755 верст). Горьковской ж. д.
 Савватия (781 верста). Северной ж. д.
 Котлас (811 верст). Северной ж. д., паровозный сарай — Локомотивное депо Котлас.

Инженерные сооружения 

Мосты через р. Каму у Перми (длиною 840 м). Проект утверждён в апреле 1896 года. Торжественно открыт  года. Взорван отступающими колчаковцами в 1919 году. Движение восстановлено в феврале 1920 года.

Мосты через р. Чепцу, через р. Вятку у Вятки, через р. Лузу.

Примечания

Литература 
 

 
 
 Неопиханов А. А. Железнодорожные пути Урала: с прил. карты ж. д. на Урале // Сост. И. И. Тецнер. Пермь: электротип. Губ. земства. 1912 г.
 Свердловская магистраль: [100 лет ж. д.] // Свердловск: Средне-Уральское кн. изд. 1978 г.
 Пунин А. Л. Л. Архитектура отечественных мостов // : «Стройиздат». 1982 г.
 История железнодорожного транспорта России. // Том 1. Санкт-Петербург. 1994 г.

Железные дороги Российской империи
Свердловская железная дорога
Горьковская железная дорога
История Северной железной дороги